Mile pode ser:

8 Mile
Mile Sterjovski
The Green Mile
Milwaukee Mile
Royal Mile
Moonlight Mile
Three Mile Island
Míle Espáine
Miracle Mile

Desambiguação